Teresa Garcia (cineasta)
 Teresa Garcia (jornalista)

Desambiguações de antropônimos